Gnaius Cornelius Lentulus (consul in 201 v.Chr.), een Romeins politicus uit de 3e eeuw v.Chr.
 Gnaius Cornelius Lentulus (consul in 146 v.Chr.), een Romeins staatsman in de 2e eeuw v.Chr.
 Gnaius Cornelius Lentulus (consul in 97 v.Chr.)
 Gnaius Cornelius Lentulus Clodianus, consul in 72 v.Chr.
 Gnaius Cornelius Lentulus Marcellinus, consul in 56 v.Chr.
 Gnaius Cornelius Lentulus (consul in 18 v.Chr.)
 Gnaius Cornelius Lentulus Augur, consul in 14 v.Chr.
 Gnaius Cornelius Lentulus Gaetulicus, consul in 26 n.Chr.